Cantley (Norfolk), een plaats in England
Cantley (South Yorkshire), een civil parish in England.
Cantley (Canada), een stad in Canada